Caparo može označavati:
 Caparo (rijeka u Venezueli)
 Caparo (rijeka u Trinidadu i Tobagu)